Mycocepurus smithii — вид муравьёв трибы грибководов Attini, у которого нет самцов и который размножается партеногенезом. Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в муравейниках.

Распространение 
Центральная и Южная Америка: от северной Мексики до южной Аргентины.

Описание 
Мелкие муравьи (длина около 2 мм). У рабочих особей имеется группа развитых промезонотальных шипиков на грудке. Шипы на проподеуме также хорошо развиты.

Выращивают грибы. Гнездятся в земляных муравейниках. Размножаются партеногенезом без участия самцов. Исследование анатомии муравьёв M. smithii показало, что у них редуцирована копулятивная сумка — орган, в котором у других видов самка сохраняет сперму самца. Значит, у этого вида нет даже физической возможности размножаться обычным половым путём с участием самцов.

Один из базальных видов муравьёв-грибководов (вместе с родами Apterostigma и Myrmicocrypta) в составе трибы Attini.

Синонимы

Примечания

Литература 
 Bolton B. 1995. A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 Forel, A. 1893. Formicides de l’Antille St. Vincent. Récoltées par Mons. H. H. Smith. Transactions of the Entomological Society of London, 1893: 333–418.
 Masiulionis, V.E., Rabeling, C., De Fine Licht, H.H., Schultz, T., Bacci, M., Santos Bezerra, C.M. & Pagnocca, F.C. (2014) A Brazilian population of the asexual fungus-growing ant Mycocepurus smithii (Formicidae, Myrmicinae, Attini) cultivates fungal symbionts with gongylidia-like structures. PLoS One, 9, e103800.

Ссылки 
 Муравьи-грибководы Attini

Мирмицины
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Животные, описанные в 1893 году
Микофаги
Партеногенез
Таксоны, описанные Огюстом Форелем